District de Kaipara, situé dans la région de Northland, en Nouvelle-Zélande ;
 Kaipara, fleuve de la zone située au nord-ouest d’Auckland ;
 Oriini Kaipara, journaliste néo-zélandaise ;
 Phare de Kaipara North Head, ancien phare situé sur le Cape Brett (en), dans le District de Kaipara, en Nouvelle-Zélande.